Osoby:
 Lambros Katsonis (1752–1804) – grecki bohater narodowy
Technika:
 „Katsonis” – grecki okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 Okręty podwodne typu Katsonis – typ greckich okrętów podwodnych z okresu międzywojennego i II wojny światowej